Сельго́н — многозначный термин:
 Сельго́н — река в Амурском районе Хабаровского края.
 Сельго́н — железнодорожная станция в Амурском районе Хабаровского края.
 Сельго́н — посёлок при одноимённой станции в Амурском районе Хабаровского края.